Mahmoud Hussein peut faire référence à : 
 Mahmoud Hussein (auteurs), pseudonyme utilisé par Bahgat El Nadi (1936-) et Adel Rifaat (1938-), des écrivains français qui écrivent à quatre mains.
 Mahmoud Hussein (journaliste), un journaliste égyptien.